Margot Yerolymos (ur. 19 kwietnia 1997 w Martigues) – francuska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W swojej karierze zwyciężyła w pięciu singlowych i trzech deblowych turniejach rangi ITF. Najwyżej w rankingu WTA Tour w singlu sklasyfikowana była na 306. miejscu (10 sierpnia 2020) i w deblu na 348. miejscu (12 czerwca 2017).

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Bibliografia 

Francuskie tenisistki
Urodzeni w 1997
Ludzie urodzeni w Martigues